Свен Андерссон
 Андерссон, Свен Оскар (1907—1981) — шведский футболист, участник ЧМ-1934.
 Андерссон, Свен Томми (род. 1963) — шведский футболист, участник ЧМ-1990.
 Андерссон, Свен Улоф (1910—1987) — министр иностранных дел Швеции (1973—1976).